Yatton (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Yatton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset